Генерал — чин, військове звання.
 Генерал — найвище військове звання вищого офіцерського складу (чотиризірковий генерал) у збройних силах США в мирний час.
 Генерал —  найвище військове звання генералітету в Британській армії в мирний час.
 Генерал — комп'ютерна гра від компанії NewGame Software (зараз Katauri Interactive).

Фільми 

 Генерал (1926) — американська кінокомедія з Бастером Кітоном у головній ролі.
 Генерал (1992) — російський драматичний воєнний фільм Ігоря Ніколаєва, знятий на основі біографії радянського генерала Олександра Горбатова.
 Генерал (1998) — кримінальна драма ірландського виробництва.